Danny Taylor, irlandzki wioślarz, olimpijczyk
 Danny Taylor (1986-), kanadyjski hokeista